Robbie Paquin est un peintre et un photographe québécois né à Montréal en 1976. Sa dernière exposition Dénuder les points de fuite/ Naked perspectives fut présentée à la galerie Luz, à Montréal en octobre 2005, ainsi qu'à San Diego et Santa-Clara, Californie à l'hiver 2006.

Notes et références 

Photographe québécois
Peintre québécois
Naissance en 1976
Naissance à Montréal